Léolia Jeanjean (ur. 14 sierpnia 1995 w Montpellier) – francuska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w dwóch singlowych i dwóch deblowych turniejach rangi ITF. 30 stycznia 2023 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 102. pozycję, natomiast 18 kwietnia 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 248. miejsce.

W 2022 roku podczas French Open zadebiutowała w turnieju wielkoszlemowym. W zawodach osiągnęła trzecią rundę, pokonując m.in. rozstawioną z numerem 8. byłą liderkę rankingu Karolínę Plíškovą.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Léolia Jeanjean nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Uwagi

Bibliografia 

Francuskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Montpellier
Urodzeni w 1995